biologie
Emma (geslacht), een geslacht van mosdiertjes
demografie
Emma (voornaam), een meisjesnaam
Emma Booth, een Britse zangeres
Emma Marrone, Italiaanse singer-songwriter
Emma van Waldeck-Pyrmont, koningin-regentes der Nederlanden en echtgenote van koning Willem III
Emma (zalige), een zalige van koninklijken bloede
Emma (kunstenares), een Hongkongse kunstenares (1955-2020)

geografie
Emma (Missouri), plaats in de Verenigde Staten
economie
Staatsmijn Emma, een voormalige steenkolenmijn in Nederland
Emmamolen, een stellingmolen, vernoemd naar koningin Emma
fictie
Emma (roman), een roman van Jane Austen
Emma (1932), een film van Clarence Brown met Marie Dressler
Emma (1996), een film van Douglas McGrath met Gwyneth Paltrow
Emma., een film van Autumn de Wilde met Anya Taylor-Joy
Emma (televisieserie), een serie op de Vlaamse televisiezender één
Emma (miniserie), een Britse miniserie van Jim O'Hanlon uit 2009
media
Emma TV, het televisiestation van het Emma Kinderziekenhuis/AMC
muziek
E.M.M.A (band), een Zweedse meidengroep
Emma (Hot Chocolate), een nummer van de Britse discoband Hot Chocolate
Emma (album), een verzamelalbum uit Nederland
sport
SC Emma, een voormalige betaaldvoetbalclub uit Dordrecht
SC Emma, historische voetbalclub uit de hoogste klasse, verbonden aan de Staatsmijn Emma
Emma Hoensbroek Combinatie (EHC), amateurvoetbalclub uit Hoensbroek

Zie ook
EMMA (doorverwijspagina)